Појам Фра Диаволо може да се односи на:
 Микеле Пеца, италијански устанички вођа из 19. века
 Фра Диаволо (1963), југословенски филм
 Фра Диаволо (опера), оперета Данијела Обера
 Фра Диаволо (1933), америчка музичка комедија